Сэридзава — японская фамилия. Известные носители:

 Сэридзава, Кодзиро (1897—1993) — японский писатель.
 Сэридзава, Кэйсукэ (1895—1984) — японский дизайнер текстиля.
 Сэридзава, Соскэ (1919—2006) — японский археолог.